Раунд Маунтин има више значења:
 Раунд Маунтин (Калифорнија)
 Раунд Маунтин (Тексас)